Суперкубок Хорватии по футболу 2004 года () — 6-й розыгрыш Суперкубка Хорватии, в котором встречались чемпион страны сезона 2003/04 сплитский «Хайдук» и обладатель Кубка Хорватии 2003/04 загребское «Динамо». Встреча состоялась 17 июля 2004 года на домашнем стадионе «Хайдука» Полюд, за игрой наблюдали около 17 000 зрителей.

До этого матча «Хайдук» 4 раза принимал участие в розыгрышах Суперкубка Хорватии (3 из них команда выигрывала), «Динамо» — 4 раза, в 2 случаях команда побеждала.

Обладателем Суперкубка Хорватии 2004 года стал «Хайдук», переигравший «Динамо» со счётом 1:0. Единственный мяч забил боснийский нападающий сплитцев Драган Блатняк в начале второго тайма (на 49-й минуте).

Матч

Отчёт о матче

Ссылки 
 Суперкубок Хорватии 2004 на сайте slobodnadalmacija.hr

2004
Матчи ФК «Хайдук» Сплит
Матчи ФК «Динамо» Загреб
Хорватия
Спорт в Хорватии в 2004 году
События 17 июля
Июль 2004 года
Спортивные соревнования в Сплите